Shadow of the Ninja, originariamente pubblicato in Giappone con il titolo  e più tardi in Europa ed Australia con il nome Blue Shadow, è un videogioco a piattaforme prodotto da Natsume per Nintendo Entertainment System (NES) nel 1990. Il gioco vede due ninja inviati ad uccidere un dittatore in una futuristica versione della città di New York. Era stata programmata anche una conversione per Game Boy, ma fu distribuita in forma rivisitata sotto il nome di Shadow Warriors.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Shadow Warriors (Game Boy)

Collegamenti esterni